Durchgangslinie bezeichnet:

 eine Durchmesserlinie im Öffentlichen Verkehr
 eine Kombination aus einer Rund- und ein oder zwei Radiallinien im Netz der Straßenbahn Wien